Sud-est – punto cardinale

Geografia
Sud Est – regione dell'Inghilterra
Regione Sudest del Brasile – regione del Brasile
Dipartimento del Sudest – dipartimento di Haiti
Sud-est asiatico – regione geografica dell'Asia
Sud-est degli Stati Uniti – regione geografica degli Stati Uniti